Nawu (kinesiska: 那务) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 300 kilometer sydväst om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Nawu är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Pingding,  km väster om Nawu. I omgivningarna runt Nawu växer i huvudsak städsegrön lövskog. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina